Moho hace referencia a varios artículos:

Biología
 Moho, tipo de hongo.
 Moho mucilaginoso, grupo de protistas antiguamente incluido en los hongos.
 Moho (género), de aves.

Divisiones administrativas en Perú 
 Moho (ciudad), en el sur del país.
 Provincia de Moho, en el departamento de Puno.

Geología
 Discontinuidad de Moho, nombre que se le suele dar en geología a la discontinuidad de Mohorovičić.

Enlaces externos